

Prénom

Patronyme 

 Andrzej Dragan (1978-), est un photographe polonais.
 Mircea Drăgan (1932-2017), est un réalisateur et scénariste roumain.
 Stanisław Dragan (1941-2007), est un boxeur polonais.

Pseudonyme 

 Miroslav Dragan, de son vrai nom Michel Dufranne, est un scénariste belge de bande dessinée.

Prénom bosnien
Prénom croate
Prénom serbe
Prénom slovaque
Prénom slovène
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme polonais
Patronyme roumain